Hatta steht für:

 Hatta (Berg), ein Berg in Island
 Hatta (Dubai), eine Stadt in Dubai
 Hatta (Madhya Pradesh), ein Tehsil in Madhya Pradesh, Indien
 ein von Männern getragenes Kopftuch in der arabischen Welt, siehe Kufiya

Hatta ist der Familienname folgender Personen:

 Ayuko Hatta, japanische Manga-Zeichnerin
 Janet Hatta (* 1953), japanische Schauspielerin
 Mohammad Hatta (1902–1980), Ministerpräsident von Indonesien
 Naoki Hatta (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Shin’ya Hatta (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Hatta Uichirō (1903–1989), japanischer Fußballspieler
 Hatta Yoshiaki (1879–1964), japanischer Politiker
 Hatta Yoichi (1886–1942), japanischer Wasserbauingenieur 

Siehe auch:
 Hatta-Zahl, eine Größe der Dimension Zahl aus der chemischen Reaktionstechnik